Barbanera (Blackbeard) – pirata inglese
 Blackbeard – film del 1911
 Blackbeard: Terror at Sea – miniserie britannica
 Il pirata Barbanera (Blackbeard the Pirate) – film del 1952 diretto da Raoul Walsh
 Blackbeard – miniserie statunitense